Chambly – antico comune francese del dipartimento del Giura, oggi integrato con Doucier
Chambly – comune francese del dipartimento dell'Oise 
Chambly – città canadese del Québec